Колонија Теночтитлан има више значења:

 Колонија Теночтитлан (Куернавака), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија Теночтитлан, Амплијасион Монтебељо (Санта Круз Сосокотлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија Теночтитлан (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику